Blofield ist der Name von

 Blofield (Norfolk), Gemeinde in der englischen Grafschaft Norfolk

 Thomas Blofield († 1708), englischer Politiker und Parlamentsmitglied
 Alex Blofield (* 1991), englischer Cricketspieler
 Merike Blofield (* 1972), Politikwissenschaftlerin und Lateinamerika-Expertin